Élisabeth Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg (née à Hildburghausen le  et morte à Oldenbourg le ), est la fille de Joseph de Saxe-Altenbourg et d'Amélie de Wurtemberg. Par son mariage, elle est devenue grande-duchesse d'Oldenbourg.

Biographie

Famille 
Élisabeth est née le  à Hildburghausen. Elle est la quatrième fille de Joseph de Saxe-Altenbourg et de son épouse Amélie de Wurtemberg. En 1834, son père devient duc de Saxe-Altenbourg, mais il est forcé d'abdiquer lors de la révolution de 1848 en raison de ses positions conservatrices.

Élisabeth et ses sœurs Thérèse et Alexandra ont été instruites par Carl Ludwig Nietzsche, le père du célèbre philosophe Friedrich Nietzsche. Deux de ses sœurs se sont mariées : Marie de Saxe-Altenbourg (épouse du roi Georges V de Hanovre) et Alexandra de Saxe-Altenbourg (épouse du grand-Duc Constantin Nikolaïevitch de Russie).

Mariage et descendance 
Le , Élisabeth épouse son cousin au deuxième degré, Pierre II d'Oldenbourg. Il succède à son père l'année suivante, faisant d'Élisabeth la grande-duchesse consort d'Oldenbourg.

Ils ont trois enfants :
 Frédéric-Auguste II (Oldenbourg  – Oldenbourg ), grand-duc d'Oldenbourg ;
 Georges-Louis (Rastede  – Eutin ), seigneur de Holzappel-Schaumbourg de 1867 à 1888, célibataire ;
 Fille mort-née à Oldenbourg, le .

Mort 
Élisabeth meurt à Oldenbourg le , à l'âge de , quatre ans avant son mari, et repose au  mausolée ducal d'Oldenbourg.

Honneurs
  Dame de l'ordre de Louise (Empire allemand) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Catherine (Empire russe).

Titulature 
  —  : Son Altesse Sérénissime la princesse Élisabeth de Saxe-Hildburghausen ;
  —  : Son Altesse Sérénissime la princesse Élisabeth de Saxe-Altenbourg ;
  —  : Son Altesse la princesse Élisabeth de Saxe-Altenbourg ;
  —  : Son Altesse Royale la duchesse Élisabeth d'Oldenbourg.
  —  : Son Altesse Royale la grande-duchesse d'Oldenbourg.

Ascendance

Références

Bibliographie 

 .

Maison de Holstein-Gottorp (Oldenbourg)
Naissance en mars 1826
Naissance à Hildburghausen
Décès en février 1896
Décès à Oldenbourg
Décès dans le grand-duché d'Oldenbourg
Décès à 69 ans
Duchesse d'Oldenbourg
Élisabeth de Saxe-Altenbourg (1826–1896)
Récipiendaire de l'ordre de Louise
Princesse de Saxe-Altenbourg
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Catherine